

Geografia

Francia
 Palmas – comune del dipartimento dell'Aveyron

Brasile
 Palmas – capitale dello stato brasiliano del Tocantins
 Palmas – municipio dello stato brasiliano del Paraná
 Palmas de Monte Alto – municipio dello stato brasiliano di Bahia

Italia
 Palmas Arborea – comune dell'Italia nella provincia di Oristano
 Palmas – frazione di San Giovanni Suergiu in provincia del Sud Sardegna

Colombia
 Palmas del Socorro – comune della Colombia nel Dipartimento di Santander

Isole Canarie
 Las Palmas de Gran Canaria – comune spagnolo, capoluogo dell'omonima provincia
 Las Palmas – provincia spagnola

Persone
 Eleonora Palmas – cestista italiana
 Giorgia Palmas – showgirl italiana
 Sara Palmas – mezzofondista italiana

Altro 
 Palmas – tecnica dell'accompagnamento con il battito delle mani nel flamenco